Le Ouistiti de l'Aripuanã (Mico intermedius ou Callithrix intermedia) est une espèce de primate de la famille des Callitrichidae.

Autres noms 

Aripuanã marmoset, Hershkovitz’s marmoset. Sagüi (Brésil).

Distribution 

Nord du Brésil au sud du Rio Madeira. Dans l’interfluve Rio Aripuanã à l’ouest et Rio Roosevelt à l’est, sa limite australe se situant à la naissance de ces deux rivières (à la jonction avec la zone de distribution du ouistiti à queue noire M. melanurus). Cette espèce occupe tout le bassin du Rio Guariba.

Habitat 

Forêt pluviale.

Description 

Avant-corps blanc ou blanc argenté voire blanc jaunâtre. Bas du dos et croupe brun foncé. Cuisses avec une large raie jaune doré. Dessous orangé. La queue va en s’éclaircissant jusqu’à son extrémité, passant du brun au doré puis au blanchâtre. Face rose ou sombre grisâtre (selon la dépigmentation). Touffes auriculaires blanches réduites. Sa dénomination latine d’intermedius s’explique par le fait qu’il est apparu à Hershkovitz comme une forme physiquement intermédiaire entre l’Ouistiti de Santarém et l’Ouistiti à jambes jaunes. En fait, pour A. B. Rylands, il s’agirait d’une forme « délavée » de melanurus, les deux formes vivant de part et d’autre du Rio Aripuanã mais exhibant chacune une même raie pâle sur la hanche, un arrière-train semblablement coloré et une couronne sombre (légèrement plus pâle chez intermedius).

Domaine 

De 13 à 28 ha.

Locomotion 

Quadrupède. Du fait qu’il mange plus de fruits et moins d’exsudats que les ouistitis atlantiques, à l’image de nombreuses espèces amazoniennes, il pratique moins souvent l’accrochage vertical et progresse en marchant sur quatre pattes ou par bonds.

Comportements de base 

Diurne. Arboricole.

Activités 

S’active tôt le matin (une demi-heure après le lever du soleil) et termine sa journée une heure et demie avant le crépuscule. Parcourt chaque jour entre  et .

Alimentation 

Frugivore-gommivore-insectivore. Plus de 60 espèces de plantes mais ses deux préférées représentent à elles seules la moitié de son régime. Budget alimentaire végétal : fruits (82 %) et exsudats végétaux (17 %). Lorsque les fruits se font rares, la part de temps consacré à la gomme remonte à 25-59 %. Il fouille au sol à la recherche d’insectes et de petits invertébrés, profitant de l’effet de panique créé par le passage des fourmis légionnaires.

Taille du groupe 

11-12 (de 8 à 15).

Structure sociale et système de reproduction 

Groupe multimâle-multifemelle. Polyandrie.

Conservation 

SE d’Iquê-Juruena (à moins que ce ne soit M. melanurus), au Brésil.

Statut

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Primate (nom scientifique)
Callitrichidae